Chianti steht für:

 Chianti (Gebiet), Gebiet in der Toskana, Italien
 Chianti (Wein), italienischer Wein

Siehe auch:
 Tonno del Chianti, Spezialität der Region Chianti
 Parco Sculture del Chianti, Kunstausstellung in Pievasciata, Toskana, Italien
 Chianti-Koalition, Parteienkoalition in Österreich, siehe Orange-rote Koalition